Mark Herring ist der Name folgender Personen:

* Mark Herring (Schwimmer) (* 1984), neuseeländischer Schwimmer
 Mark R. Herring (* 1961), US-amerikanischer Politiker